Туррильяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Филабрес-Табернас. Занимает площадь 39 км². Население 233 человека (на 2010 год). Расстояние 47 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Turrillas
 Turrillas

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии